ZTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tureia (Polinesia Francese)